Монтальба (Montalba) — фамилия. Носители:

 Монтальба, Антони Рубенс (1813—1884) — английский художник шведского происхождения.
 Монтальба, Генриетта (1856—1893) — английский скульптор.
 Монтальба, Клара (1842—1929) — английская художница.
 Монтальба, Хильда (1846—1819) — английская художница.
 Монтальба, Эллен (1842—1912) — английская художница.